Кастане́-Толоза́н (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Тулуза.

Код INSEE кантона — 3110. Всего в состав кантона Кастане-Толозан входит 15 коммун, из них главной коммуной является Кастане-Толозан.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 40 979 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Кастане-Толозан на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE 
 Расположение кантона Кастане-Толозан на карте Франции 

Кантоны департамента Верхняя Гаронна